

События 
 Консулы Луций Коссоний Эггий Марулл и Гней Папирий Элиан.
 В Китае началось восстание «Жёлтых повязок» под предводительством Чжан Цзяо.
 Император получает донос о готовящемся восстании. Казни в Лояне сторонников секты Чжан Цзяо во главе с Ма Юань-и. Февраль — начало восстания «Жёлтых повязок» во главе с Чжан Цзяо и его братьями Чжан Ляном и Чжан Бао. Восстание быстро распространяется на всю страну. Против восставших направлены полководцы, крупнейший из которых — Хуанфу Сун. Восстания в Гуандуне и Сычуани. Восстание на северо-западе во главе с Бэй-гуном, Бо-юем и другими. Июнь — поход Хуанфу Суна в Хэбэй против Чжан Цзяо. Смерть Чжан Цзяо. Разгром Хуанфу Суном повстанцев. Гибель Чжан Ляна. Новый разгром «Жёлтых повязок» Хуанфу Саном. Гибель Чжан Бао.
 Восстание кянов в Бэйди и Ханьчжуне.
 Мятеж в земле вьетов. Наместник Цзя Мэнь-цзянь утихомирил бунтовщиков.

См. также